Juana può riferirsi a:

Persone 
Juana de la Morena  – attrice e truccatrice spagnola
Juana Molina  – attrice e cantante argentina
Juana Romani – pittrice italiana

Opere 
Juana  – opera lirica del 1914, di Arrigo Pedrollo

Località 
Juana Díaz  – comune di Porto Rico

Onomastica 
Juana  – variante del nome proprio di persona Giovanna

Pagine correlate 
Giovanna
Juan
San Juan